Keefe ist der Familienname folgender Personen:

 Emmett Keefe (1893–1965), US-amerikanischer Footballspieler
 Frank Bateman Keefe (1887–1952), US-amerikanischer Politiker
 Peter Keefe (1952–2010), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Sheldon Keefe (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Tim Keefe (1857–1933), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 O’Keefe
 Keeffe
 Kief